Флаг сельского поселения Белавинское — официальный символ муниципального образования сельское поселение Белавинское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области Российской Федерации.

Флаг утверждён 31 марта 2008 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 3992.

Флаг муниципального образования сельское поселение Белавинское составлен на основе герба сельского поселения по правилам и соответствующим традициям вексиллологии и отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции.

Описание 
«Прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, состоящее из четырёх равных горизонтальных полос, разделённых пополам вертикальной чертой; две полосы (верхняя и третья сверху) белые у древка и зелёные у свободного края, две другие полосы — зелёные у древка и белые у свободного края; посередине полотнища воспроизведены стилизованные листья папоротника, на белом фоне имеющие зелёный цвет, на зелёном — белый».

Обоснование символики 
Территория Белавинского сельского поселения — частичка Мещерской низменности расположенной в междуречье Оки и Волги.

Символика папоротника на флаге Белавинского сельского поселения многозначна:

— папоротник как символ древности символизирует прошлое сельского поселения. Одно из старейших мест — деревня Губино существует, согласно устным преданиям, более 300 лет.

— расположение сельского поселения в низине, среди многочисленных болот обусловило возможность промышленной разработки торфа на протяжении XX века. Эта природно-экономическая особенность аллегорически отражена на флаге папоротником, традиционным обитателем низин.

Деление полотнища также символизирует различные особенности Белавинского сельского поселения:

— пересечение зелёных и белых частей показывает обилие водоёмов и лесов на территории поселения;

— здесь были обнаружены белые огнеупорные глины и каменноугольный известняк ставшие сырьём для небольших кирпичных заводов, работавших во второй половине XIX — начале XX веков, о чём говорят — белые прямоугольники (кирпичи);

Белый цвет (серебро) — символ чистоты, совершенства, мира и взаимопонимания; белый цвет созвучен с названием поселения.

Зелёный цвет — символ природы, здоровья, молодости, жизненного роста.

Примечания 

Флаги с изображением папоротника